Die 1. Amateurliga Nordbaden 1964/65 war die 15. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurden die Amateure des Karlsruher SC. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd nahm anstatt des nicht aufstiegsberechtigten Meisters der VfR Pforzheim teil, der diese gewann und somit den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse schaffte.

Die SpVgg Sandhofen und der 1. FC Birkenfeld mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der ASV Durlach, der VfL Neckarau, und Viktoria Wertheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1964/65 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1964/65 auf ASC-Neuenheim.de

1964
Fußballsaison 1964/65